Коттоленго () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коттоленго, Агостино (1794—1853) — итальянский художник.
 Коттоленго, Джузеппе Бенедетто (1786—1842) — святой Римско-Католической Церкви, священник.